Accept est un mot anglais signifiant « accepter ».

Accept peut désigner :
 Accept, groupe allemand de heavy metal ;
 , album de  sorti en 1970  ;
 , album d' sorti le  ;
 Accept, organisation roumaine de défense des droits des personnes LGBT.